Плавание на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Австрия, Барбадос и Норвегия по разу занимали 5 место (2 очка); Румыния — один раз 6 место (1 очко).

Результаты

Женщины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

800 м вольный стиль

Эстафета 4Х100 м вольный стиль

Эстафета 4х200 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс.

400 м комплекс.

Эстафета 4×100 м комбинированная

Мужчины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

1500 м вольный стиль

Эстафета 4Х100 м вольный стиль

Эстафета 4×200 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс

400 м комплекс

Эстафета 4Х100 м комбинированная

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по плаванию в США